O Torneio de xadrez de Monte Carlo foi uma competição de xadrez realizada de 1901 a 1904 na cidade de Monte Carlo, Mônaco que tinha como um de seus objetivos estimular o turismo na região durante o inverno. Os eventos foram organizados pelo Príncipe Andria Dadiani do Império Russo.

1901 

O torneio foi disputado no formato todos-contra-todos entre catorze participantes entre 1 de fevereiro e 1 de março de 1901. Os empates deveriam ser contados       ¼ de ponto e jogados novamente com as cores das peças trocadas. A primeira rodada foi adiada para o dia 4 devido ao funeral da Rainha Vitória do Reino Unido. Janowski recebeu o prêmio de 5000 Francos por ter vencido o torneio enquanto Schlechter, Von Scheve, Chigorin, Alapin e Mieses dividiram 7300 F do restante da premiação.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 || Dawid Janowski || * || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || W || 1 || 0 || 1 || 1  || 10.25
|-
| 2 ||  Carl Schlechter ||  0 || * || 0 || W || ½ || 1 || 1 || W || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1   || 9.50
|-
| 3 ||  Theodor von Scheve || 0 || 1 || * || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1   || 9.00
|-
| 4  || Mikhail Chigorin  ||    0 || L || 1 || * || ½ || 0 || 1 || 1 || W || ½ || 1 || 1 || 1 || 1   || 9.00
|-
| 5  || Semyon Alapin || 1 || ½ || ½ || ½ || * || ½ || W || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || W || 1  ||  8.50
|-
| 6  || Jacques Mieses || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || * || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 ||   7.00
|-
| 7  || Joseph Henry Blackburne ||  0 || 0 || 0 || 0 || L || 1 || * || 0 || 1 || 1 || L || 1 || 1 || 1  ||  6.50
|-
| 8 ||  Isidor Gunsberg ||    0 || L || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || * || 0 || W || 0 || ½ || 1 || 1 ||   6.50
|-
| 9  || Georg Marco || ½ || 0 || 0 || L || 1 || 0 || 0 || 1 || * || L || 1 || ½ || ½ || 1 ||   6.00   
|-
| 10 || Frank Marshall || L || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || L || W || * || 1 || 1 || L || 1  ||  5.50
|-
| 11 || Arturo Reggio || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || W || 1 || 0 || 0 || * || 1 || 1 || 1 ||   4.75
|-
| 12 || James Mason || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || * || 1 || W ||   4.25
|-
| 13 || Szymon Winawer || 0 || 0 || ½ || 0 || L || 1 || 0 || 0 || ½ || W || 0 || 0 || * || 1 ||  4.00  
|-
| | 14 || M. Didier || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || L || 0 || *  || 0.25
|-
|}

Notação dos pontos:
W significa ½ no primeiro jogo, 1 no segundo somando 3/4 pontos
½ significa ½ no primeiro jogo, ½ no segundo somando 1/2 pontos
L significa ½ no primeiro jogo, 0 no segundo somando 1/4 pontos

1902

O segundo torneio ocorreu entre 1 de fevereiro e 12 de março de 1902 e contou com vinte participantes. O tempo de reflexão foi de 30 movimentos em duas horas, seguidos de 15 movimentos por hora adicional. Maroczy venceu o torneio e recebeu 5000 Francos.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|15
|  style="background:#f0f0f0;"|16
|  style="background:#f0f0f0;"|17
|  style="background:#f0f0f0;"|18
|  style="background:#f0f0f0;"|19
|  style="background:#f0f0f0;"|20
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1||Géza Maróczy||*||1||½||1||0||½||1||½||1||0||1||W||½||1||1||1||1||1||1||1||14.75
|-
| 2||Harry Nelson Pillsbury||0||*||1||½||1||1||W||L||1||W||1||1||1||1||L||1||1||0||1||1||14.50
|-
| 3||Dawid Janowski||½||0||*||1||0||1||1||W||1||1||0||1||0||1||1||1||1||W||1||1||14.00
|-
| 4||Richard Teichmann||0||½||0||*||½||1||½||1||0||1||W||1||½||W||1||1||1||W||1||1||13.25
|-
| 5-7||Carl Schlechter||1||0||1||½||*||0||½||0||0||1||1||½||W||½||½||W||1||1||1||1||12.00
|-
| 5-7||Siegbert Tarrasch||½||0||0||0||1||*||1||0||0||W||½||1||1||½||W||1||1||1||1||1||12.00
|-
| 5-7||Heinrich Wolf||0||L||0||½||½||0||*||1||1||W||L||0||1||1||1||W||1||1||1||1||12.00
|-
| 8||Mikhail Chigorin||½||W||L||0||1||1||0||*||0||1||0||1||1||1||1||0||0||1||1||1||11.50
|-
| 9||Frank Marshall||0||0||0||1||1||1||0||1||*||0||1||0||1||L||0||1||1||W||1||1||11.00
|-
| 10||Isidor Gunsberg||1||L||0||0||0||L||L||0||1||*||1||½||0||1||1||½||1||1||1||1||10.75
|-
| 11||William Ewart Napier||0||0||1||L||0||½||W||1||0||0||*||1||0½||L||½||0||1||1||1||1||9.50
|-
| 12||Jacques Mieses||L||0||0||0||½||0||1||0||1||½||0||*||0||1||1||W||1||L||1||1||9.25
|-
| 13||James Mason||½||0||1||½||L||0||0||0||0||1||W||1||*||0||½||1||0||½||1||1||9.00
|-
| 14||Adolf Albin||0||0||0||L||½||½||0||0||W||0||W||0||1||*||W||0||1||1||1||1||8.50
|-
| 15||Georg Marco||0||W||0||0||½||L||0||0||1||0||½||0||½||L||*||0||1||1||1||1||7.75
|-
| 16||Ignatz von Popiel||0||0||0||0||L||0||L||1||0||½||1||L||0||1||1||*||0||1||0||1||7.25
|-
| 17||Theodor von Scheve||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||1||0||0||1||*||½||½||1||5.00
|-
| 18||Louis Eisenberg||0||1||L||L||0||0||0||0||L||0||0||W||½||0||0||0||½||*||1||0||4.50
|-
| 19||Arturo Reggio||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||½||0||*||1||2.50
|-
| 20||James Mortimer||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||*||1.00
|}

Notação dos pontos:
W significa ½ no primeiro jogo, 1 no segundo somando 3/4 pontos
½ significa ½ no primeiro jogo, ½ no segundo somando 1/2 pontos
L significa ½ no primeiro jogo, 0 no segundo somando 1/4 pontos

1903

A terceira competição foi realizada no formato todos-contra-todos, assim como as duas anteriores, entre 20 de fevereiro e 17 de março de 1903 e contou com catorze participantes. Tarrash não iniciou bem o torneio, mas conseguiu vencer no final. Os participantes reclaamaram do barulho, entretanto o diretor Arnous de Rivière respondeu:"Acostumem-se!".

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
|1  ||Siegbert Tarrasch    ||** ||½½ ||½1 ||0½ ||0½ ||01 ||11 ||11 ||11 ||11 ||1½ ||11 ||11 ||11  ||20.0
|-
| 2  ||Géza Maróczy     ||½½ ||** ||½½ ||½½ ||½½ ||11 ||01 ||11 ||01 ||01 ||11 ||11 ||11 ||11  ||19.0
|-
| 3  ||Harry Nelson Pillsbury   ||½0 ||½½ ||** ||11 ||11 ||1½ ||1½ ||01 ||0½ ||½1 ||1½ ||1½ ||11 ||11  ||18.5
|-
| 4  ||Carl Schlechter  ||1½ ||½½ ||00 ||** ||½½ ||½1 ||1½ ||½1 ||01 ||½0 ||1½ ||11 ||11 ||11  ||17.0
|-
| 5  ||Richard Teichmann   ||1½ ||½½ ||00 ||½½ ||** ||10 ||½½ ||1½ ||½1 ||10 ||01 ||11 ||11 ||11  ||16.5
|-
| 6  ||Georg Marco  || 10 ||00 ||0½ ||½0 ||01 ||** ||1½ ||11 ||1½ ||1½ ||½1 ||½0 ||11 ||11  ||15.5
|-
| 7  ||Heinrich Wolf || 00 ||10 ||0½ ||0½ ||½½ ||0½ ||** ||01 ||1½ ||11 ||11 ||01 ||01 ||11  ||14.0
|-
| 8 ||Jacques Mieses || 00 ||00 ||10 ||½0 ||0½ ||00 ||10 ||** ||11 ||11 ||1½ ||01 ||½1 ||11  ||13.0
|-
| 9  ||Frank Marshall || 00 ||10 ||1½ ||10 ||½0 ||0½ ||0½ ||00 ||** ||11 ||01 ||01 ||10 ||11  ||12.0
|-
| 10  ||Jean Taubenhaus  ||00 ||10 ||½0 ||½1 ||01 ||0½ ||00 ||00 ||00 ||** ||½½ ||11 ||10 ||11  ||10.5
|-
| 11  ||James Mason || 0½ ||00 ||0½ ||0½ ||10 ||½0 ||00 ||0½ ||10 ||½½ ||** ||½1 ||1½ ||11  ||10.5
|-
| 12  ||Adolf Albin || 00 ||00 ||0½ ||00 ||00 ||½1 ||10 ||10 ||10 ||00 ||½0 ||** ||0½ ||11  || 8.0
|-
| 13  ||Arturo Reggio  || 00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||10 ||½0 ||01 ||01 ||0½ ||1½ ||** ||11   ||7.5
|-
| 14  ||Colonel Moreau || 00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||**   ||0.0
|-
|}

1904

Apenas seis jogadores participaram da quarta edição do torneio que foi realizada de 8 a 18 de fevereiro de 1904. O tempo de reflexão foi de 16 movimentos por hora, tendo Maroczy vencido o torneio meio ponto a frente de Schlechter. O fundo de premiação foi de 5000 Francos e foi dividido antes da competição entre os participantes. Maroczy recebeu um troféu extra por ter sido a sua segunda vitória na competição e Marco publicou um relatório sobre o torneio no Wiener      Schachzeitung.

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Jogador
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
| 1 ||  Géza Maróczy   || ** || ½½ || ½1 || 1½ || ½1 || 11  ||  7.5
|-
| 2 ||   Carl Schlechter  || ½½ || ** || ½½ || ½½ || 11 || 11  ||  7.0
|-
| 3 ||   Frank Marshall  || ½0 || ½½ || ** || 1½ || 1½ || 11  ||  6.5
|-
| 4 ||   Isidor Gunsberg || 0½ || ½½ || 0½ || ** || 0½ || ½1 || 4.0
|-
| 5 ||   Georg Marco  ||      ½0 || 00 || 0½ || 1½ || ** || 0½  ||  3.0
|-
| 6 ||   Rudolf Swiderski  ||  00 || 00 || 00 || ½0 || 1½ || **  ||  2.0
|-
|}

Competições de xadrez
1901 no xadrez
1902 no xadrez
1903 no xadrez
1904 no xadrez